Лаудер (, ) — фамилия шотландского происхождения, образованная от названия города .

Известные носители 
 Лаудер, Авраам Уильям (6 июня 1834 — 20 февраля 1884) — канадский юрист, отец Уильяма Лаудера.
 Лаудер, Джефф (род. 26 августа 1988) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Лаудер, Мария Элиз Тёрнер (также известная как Туфи Лаудер; 20 февраля 1833 — 1 июня 1922) — канадская учительница, лингвистка, путешественница и филантроп.
 Лаудер, Роберт Скотт (1803—1869) — шотландский художник.
 Лаудер, Рональд (род. 26 февраля 1944) — американский предприниматель, еврейский общественный деятель, коллекционер искусства и филантроп.
 Лаудер, Симона Мелани (род. 12 июля 1986) — немецкая профессиональная футболистка румынского происхождения.
 Лаудер, Уильям Во (1858—1931) — канадский пианист, сын Марии Лаудер.
 Лаудер, Эсте (урожд. Жозефина Эстер Ментцер; 1908—2004) — американская предпринимательница, основательница и первый председатель совета директоров корпорации «Estée Lauder».

Примечания